Фінал Кубка Італії з футболу 2010 — фінальний матч розіграшу Кубка Італії сезону 2009—2010, в якому зустрічались «Інтернаціонале» і «Рома». Матч відбувся 5 травня 2010 року на «Олімпійському стадіоні» в Римі.

Шлях до фіналу

Фінал

Посилання 
 Матч на soccerway.com 

2010 у футболі
Матчі ФК «Рома»
2010 в італійському спорті
Фінали кубка Італії з футболу